Songyun bezeichnet folgende Personen:

 Songyun (Dunhuang); chin. 宋云
 Songyun (1752 (1754?)-1835); chin. 松筠